JJK est un sigle qui peut signifier :
 Jujutsu Kaisen, une série de mangas écrite par Gege Akutami ;
 Jyväskylän Jalkapalloklubi, club de football finlandais basé à Jyväskylä.